Бульвар Шевченко или Бульвар Тараса Шевченко — название улиц в ряде городов разных стран.

Белоруссия 
 Бульвар Шевченко — улица в Бресте.
 Бульвар Шевченко — улица в Минске.

Украина 
 Бульвар Шевченко — улица в Донецке.
 Бульвар Шевченко — улица в Запорожье.
 Бульвар Тараса Шевченко — улица в Киеве.
 Бульвар Шевченко — улица в Мариуполе.
 Бульвар Тараса Шевченко — улица в Тернополе.
 Бульвар Шевченко — улица в Черкассах.

См. также 
 Проспект Шевченко
 Улица Шевченко
 Площадь Шевченко (Санкт-Петербург)
 Набережная Тараса Шевченко
 Площадь Тараса Шевченко (Киев)